

Sigle 
 Carta d'identità
 Chemical ionization – ionizzazione chimica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 Common Interface – interfaccia elettronica digitale per apparecchi televisivi sviluppata dal DVB Project
 Configuration Item nella Gestione della configurazione
 Credito Italiano
 Carico insulinico
 Cardiac Input – Ritorno venoso al cuore (vedi Gittata cardiaca)

Aeronautica 
 Albatros C.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 CI – codice vettore IATA di China Airlines
 CI – codice FIPS 10-4 del Cile
 CI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Costa d'Avorio
 CI – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Cibitoke (Burundi)
 CI – codice ISO 3166-2:IT della provincia soppressa di Carbonia-Iglesias (Italia)
 CI – codice ISO 3166-2:NI di Chinandega (Nicaragua)

Informatica 
 .ci – dominio di primo livello della Costa d'Avorio

Linguistica 
 ci – digramma corrispondente in italiano al fonema

Altro 
 CI – sigla della congregazione dei Giuseppini del Belgio
 CI – sigla della Provincia di Carbonia-Iglesias
 Ci – abbreviazione di cirro
 CI – 101 nel sistema di numerazione romano
 Ci – simbolo del curie
 Ci – forma di poesia lirica cinese
 ci – pronome della lingua italiana
 Proteina cI – inibitore di trascrizione del fago lambda
 C.I. – indice internazionale dei coloranti (Colour Index International)

Altri progetti